Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2018 года проходил в Ростове-на-Дону с 3 по 10 сентября.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;

Ссылки 
 

Чемпионаты России в 2018 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Сентябрь 2018 года
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
2018 год в Ростовской области
2018 год в тяжёлой атлетике